La collégiale Saint-Denis de Liège est l'une des sept anciennes collégiales de la ville de Liège, en Belgique.

Histoire

Fondation 
Elle est fondée en 987, sous le règne du prince-évêque Notger, par trois frères Nithard, Jean et Godescalc, chanoines de Saint-Lambert qui y établissent vingt chanoines, dont le nombre est élevé à trente peu après. Incendiée par la foudre en 1003, l'église est reconstruite par Notger et la dédicace en est faite en 1011 par Baldéric II. L'édifice primitif était intégré dans la première enceinte de la cité et la tour de guet en grès houiller (fin , début ) faisait partie, à l'époque, du système défensif de la cité.

Saint-Denis était une des sept collégiales liégeoises avec (Saint-Pierre, Sainte-Croix, Saint-Paul, Saint-Jean, Saint-Martin, Saint-Barthélemy).

Des analyses dendrochronologiques ont permis de dater les entraits de la charpente de la nef des années 1012 à 1015. Au début du , le chœur roman est remplacé par le chœur gothique actuel et des chapelles sont accolées aux bas-côtés. À la fin du , l'intérieur est adapté à la mode baroque de l'époque comme on peut encore le voir aujourd'hui. L'édifice a été restauré en 1987.

On remarquera particulièrement la chaire de vérité (), le buffet d'orgues (1589) et le retable brabançon (peu après 1522), consacré à la Passion et à la vie de saint Denis. En 1701, elle est voûtée en brique comme la collégiale Saint-Barthélemy.

Après la Révolution et la suppression du chapitre en 1797, Saint-Denis perd une partie de son trésor. Elle rouvre ses portes en tant que paroissiale après le Concordat de 1801. Elle englobe alors le territoire de 5 paroisses supprimées (Sainte-Aldegonde, Saint-Étienne, Saint-Gangulphe, Sainte-Catherine et Sainte-Madeleine).

Les vitraux peints du chœur datent de 1852. Le  a épargné une grande partie du mobilier ancien de l'église .

Index des artistes 
Liste chronologique des artistes ayant travaillé à l'église Saint-Denis, ou dont une œuvre se trouve dans l'église.
 Arnold de Hontoire (1630-1709), sculpteur.
 Statue de la Vierge à l'Enfant (1688-1692), sur la gauche du maître-autel 
 Jean-Guillaume Carlier (1638-1675), peintre
 Robert Verbure (1654-1720), sculpteur
 Statue de Saint Denis, sur la droite du maître-autel 
 Cornélis Vander Veken (1666-1740), sculpteur
 Crucifix (1690) et sculptures Saint-Roch et l'Ange gardien 
 Guillaume Robustelly (v.1718/25-1793), facteur d'orgue
 Jean-Baptiste Capronnier (1814-1891), peintre verrier.
 Édouard van Marcke (1815-1884), peintre
 Jules Helbig (1821-1906), peintre

Notes et références

Voir aussi

Bibliographie

Articles connexes 
 Architecture ottonienne
 Liste du patrimoine exceptionnel de la Région wallonne
 Patrimoine religieux de Liège

Lien externe 
 

LiègeCollégialeSaintDenis
LiègeCollégialeSaintDenis
LiègeCollégialeSaintDenis
Denis
Patrimoine immobilier exceptionnel classé à Liège
Collégiale devenue église
LiègeCollégialeSaintDenis
Édifice religieux du Xe siècle en Belgique
Édifice religieux fondé en 987
LiègeCollégialeSaintDenis
Édifice religieux du XIe siècle en Belgique
Édifice religieux achevé en 1015
LiègeCollégialeSaintDenis
Édifice religieux du XVe siècle en Belgique
LiègeCollégialeSaintDenis
Collégiale du haut Moyen Âge